

Patronyme 

 Richard Hamming, mathématicien célèbre
 Borne de Hamming
 Code de Hamming
 Distance de Hamming (Code de Hamming (7,4))
 Fenêtre de Hamming
 Graphe de Hamming
 Poids de Hamming
 Médaille Richard-Hamming
 Lucas Hamming, acteur néerlandais.